Карто́нная коро́бка:

 Картонная коробка — вид тары.
 «Картонная коробка» — рассказ Артура Конан Дойля.